The International peut faire référence à : 

 The International (esport), le tournoi d'esport international annuel du jeu vidéo Dota 2 ;
 The International, L'Enquête en VF, un film de 2009 de Tom Tykwer avec Clive Owen et Naomi Watts ;
 The International (golf), un tournoi de golf du circuit américain PGA Tour qui s'est déroulé de 1986 à 2006 à Castle Rock dans le Colorado.

Voir aussi